Kummelören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelören, Vasa, Österbotten, 
 Kummelören (Föglö), Åland, 
 Kummelören, Houtskär, Åboland, 
 Kummelören, Lovisa, Nyland,

Se även
Kummelörarna
Kummelön

Robotskapade Finlandförgreningar